Тейшеринья () — прозвище ряда бразильцев.

 Тейшейра, Витор Матеус (1927—1985) — бразильский певец и композитор.
 Сантос Тейшейра, Элизио дос (род. 1922) — бразильский футболист, нападающий.
 Тейшейра де Мело, Нилдо (род. 1923) — бразильский футболист, нападающий.